Вудхед () — английская фамилия.

Известные носители 
 Вудхед, Брайан — южноафриканский автогонщик, чемпион ЮАР по ралли в качестве второго пилота (1975).
  (1916—2003) — британский игрок в настольный теннис, чемпионка мира в смешанных парах (1938).
  — британский гримёр, лауреат премии «Сатурн» (2012).
  (1855—1921) — британский врач-патолог, член Эдинбургского королевского общества (с 1886), профессор патологии Кембриджского университета (с 1899).
  (1824—1913) — британский газетный издатель и политик, член Палаты общин (1885—1892).
 Вудхед, Джордж — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Бротон Рейнджерс» (1902).
  (род. 1998) — американский ватерполист, участник Олимпийских игр (2020).
  (род. 1985) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Нью-Ингленд Пэтриотс» (2012).
  (род. 1937) — британский документалист, лауреат специального приза жюри Международного фестиваля документального кино в Амстердаме (1999).
  (род. 1954) — британский врач-инфекционист, клинический профессор респираторной медицины Манчестерского университета (с 2011), член Королевской коллегии врачей (с 1996).
 Вудхед, Питер:
  (род. 1939) — британский военно-морской офицер, командующий 2-й (1988—1989), 1-й (1989—1990) и надводной (1990—1991) флотилиями, заместитель главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Атлантическом океане (1991—1993).
 Вудхед, Питер — президент Британского нумизматического общества (1976—1980).
 Вудхед, Пол — британский мотогонщик, чемпион мира по гонка на мотоциклах с коляской в качестве пассажира (2000, 2003—2004)
  (р. 1958/1959) — американский гейм-девелопер, лауреат премии Origins за приключенческую компьютерную игру (1982).
  (род. 1964) — американская пловчиха, чемпионка мира по плаванию на 200 м вольным стилем и в эстафетах 4×100 м вольным стилем и комплексным плаванием (1978), Международного зала славы плавания (с 1994).
 Вудхед, Труди — новозеландская легкоатлетка, чемпионка Новой Зеландии по прыжкам в высоту (1989).
  (род. 1974) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Донкастер» (1994).
 Вудхед, Эндрю — британский телепродюсер, лауреат Телевизионной премии BAFTA за драматический фильм (2009).